Джанет Мегсон (), известная более как Джанет Каган (; 18 апреля 1946 — 29 февраля 2008) — американская писательница, автор двух научно-фантастических романов и одного сборника, нескольких рассказов в жанрах НФ и фэнтези. Лауреат премии «Хьюго» в 1993 году (за лучшую короткую повесть).

Биография 
Джанет Мегсон родилась 18 апреля 1946 года. Дебютным произведением Каган стал роман по мотивам киносериала «Звёздный путь» — «Песнь Ухуры», изданный в январе 1985 года и ставший весьма популярным среди поклонников серии. Затем последовал самостоятельный роман «Адский парк» (1988 год), после чего Джанет переключилась на рассказы и повести, лучшие из которых составили изданный в 1991 году авторский сборник «Мирабиль». В сборник были включены так называемые истории мамы Джейсона (), действие которых происходит на планете Мирабиль (). В их числе короткая повесть «Возвращение кенгуру Рекса», о колонии загодочных существ, вопрос уничтожения которых решается ради спасения экологического баланса планеты. 

Повесть «Революция щелкунчиков», ставшая лауреатом Хьюго в 1993 году, рассказывает о планете, населённой аборигенами (празами) и их отношениях с людьми, на фоне которых разворачивается война с тираном, стоящим у власти. Рассказы Джанет Каган неоднократно становились лучшими произведениями года, согласно мнениям читателей журналов «Isaac Asimov's Science Fiction Magazine» и «Analog». Каган так же выступала в роли литературного критика, рецензировала научную фантастику в журнале «The New York Review of Science Fiction». С мужем Эриком () она проживала в Линкольн-Парке, штат Нью-Джерси. Джанет Каган после длительной болезни (у Джанет была хроническая обструктивная болезнь лёгких) умерла 29 февраля 2008 года.

Библиография 
 Рассказ Faith-of-the-Month Club, февраль 1982 года, переиздан как Junkmail в 1988 году;
 Роман Песнь Ухуры (), январь 1985 года;
 Роман Адский парк (), 1988 год;
 Короткая повесть Naked Wish-Fulfillment, 1989 год;
 Короткая повесть The Loch Moose Monster, 1989 год;
 Короткая повесть Возвращение кенгуру Рекса (), 1989 год;
 Короткая повесть The Flowering Inferno, март 1990 года;
 Короткая повесть Getting the Bugs Outм, ноябрь 1990 год;
 Рассказ What a Wizard Does, 1990 год;
 Микрорассказ (фанфик) From the Dead Letter File, 1990 год;
 Повесть Frankenswine, 1991 год;
 Короткая повесть Winging It, 1991 год;
 Авторский сборник Мирабиль (), октябрь 1991 года;
 Повесть Воскрешение Каина (), 1991 год;
 Рассказ (эссе) Mischief in the Spaceways, 1991 год;
 Рассказ Love Our Lockwood, февраль 1992 года;
 Короткая повесть Бранные слова (), июль 1992 года;
 Микрорассказ (фанфик) Out on Front Street, сентябрь 1992 года;
 Рассказ The Last of a Vintage Year, декабрь 1992 года;
 Короткая повесть Революция Щелкунчиков (), декабрь 1992 года;
 Рассказ She Was Blonde, She Was Dead — And Only Jimmilich Opstrommo Could Find Out Why!!!, май 1993 года;
 Рассказ No Known Cure, 1993 год;
 Рассказ Космический кадет (), 1993 год;
 Короткая повесть Рождественская вечеринка (), ноябрь 1993 года;
 Короткая повесть Лицо времени (), февраль 1994 года;
 Рассказ Лучшая теорема Ферма (), май 1997 года;
 Короткая повесть Standing in the Spirit, декабрь 1997 года;
 Рассказ The Stubbornest Broad on Earth, февраль 1998 года.

Номинации и награды 
 Номинант премии «Локус» 1989 года за лучший научно-фантастический роман («Адский парк»).
 Номинант премии «Локус» 1990 года за лучшую короткую повесть («The Loch Moose Monster»).
 Номинант («Возвращение кенгуру Рекса») и лауреат («The Loch Moose Monster») читательской премии журнала «Isaac Asimov's Science Fiction Magazine» (Asimov's Readers' Awards) 1990 года за лучшую короткую повесть.
 Номинант («The Flowering Inferno») и лауреат («Getting the Bugs Out») премии «Asimov's Readers' Awards» 1991 года за лучшую короткую повесть.
 Номинант премии «Локус» 1992 года за лучший авторский сборник («Мирабиль»).
 Номинант премии «Asimov's Readers' Awards» 1992 года за лучшую повесть («Frankenswine» и «Raising Cane»).
 Лауреат премии «Хьюго» 1993 года за лучшую короткую повесть («Революция Щелкунчиков»).
 Номинант премии «Asimov's Readers' Awards» 1993 года за лучшую короткую повесть («Революция Щелкунчиков»).
 Номинант премии «Небьюла» 1994 года за лучшую короткую повесть («Революция Щелкунчиков»).
 Номинант премии «Локус» 1999 года за лучший рассказ («The Stubbornest Broad on Earth»).
 Номинант премии «Asimov's Readers' Awards» 1999 года за лучший рассказ («The Stubbornest Broad on Earth»).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джанет Каган.
 Janet Kagan на сайте Internet Speculative Fiction Database (ISFDB).

Писательницы США XX века
Писатели-фантасты США
Писатели фэнтези США
Лауреаты премии «Хьюго»